Ogniem i mieczem – powieść Henryka Sienkiewicza, pierwsza część "Trylogii"
 Ogniem i mieczem –  włosko-francusko-jugosłowiański film fabularny z 1962
 Ogniem i mieczem – polski film fabularny z 1999
 Ogniem i mieczem – polski serial telewizyjny z 2000
 Mount & Blade: Ogniem i mieczem – gra komputerowa z 2009